«Побег из Собибора» — телефильм 1987 года, основанный на реальных событиях, снятый режиссёром . Совместное производство Великобритании и Югославии. Поставлен по одноимённой книге Ричарда Рашке. 

Создан усилиями интернациональной по составу творческой группы: в съёмках этой картины приняли участие американцы, англичане, югославы, поляки, голландцы, французы, русские и немцы

Сюжет 
В основу сюжета положена реальная история единственного удачного восстания в нацистских лагерях смерти — восстания в лагере Собибор 14 октября 1943 года. Это экранизация документальной книги Ричарда Рашке с использованием документальных книг Томаса Блатта «Из пепла Собибора» и Станислава Шмайзнера «Ад в Собиборе».

Собибор — концлагерь на территории оккупированной Польши, один из нацистских лагерей смерти, построенных специально для уничтожения евреев из завоёванных немцами стран. Был закрыт по личному распоряжению рейхсфюрера СС Гиммлера после того, как в нём произошёл самый массовый в истории лагерей смерти побег заключённых, решивших оказать сопротивление нацистскому «порядку». Основной замысел и организацию восстания взял на себя советский военнопленный — лейтенант Александр Печерский, привезённый в Собибор вместе с другими солдатами-евреями. По плану Печерского заключённые должны были тайно, поодиночке ликвидировать эсэсовский персонал лагеря, а затем, завладев оружием, находившимся на складе лагеря, перебить охрану.

План удался лишь частично — восставшие смогли убить часть эсэсовцев из персонала лагеря, но завладеть оружейным складом не удалось. Охрана открыла огонь по заключённым, и они вынуждены были прорываться из лагеря через минные поля. Им удалось смять охрану и уйти в лес. Часть заключённых так и не попыталась бежать. После побега Печерский воевал в одном из белорусских партизанских отрядов вплоть до прихода Красной армии.

В ролях

См. также 
 Фильм 2018 года «Собибор»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Телефильмы на английском языке
Телефильмы 1987 года
Телефильмы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Югославии
Фильмы Джека Голда
Собибор
Фильмы о военнопленных
Фильмы о Холокосте
Программы телеканала ITV
Фильмы Великобритании 1987 года
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший мини-сериал или телефильм
Экранизации романов США
Фильмы, основанные на реальных событиях